

Anno 
 994 o 994 a.C.

Codici 
 994 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Godalming, nella contea del Surrey, in Inghilterra

Matematica 
 994 – numero